Syrfie ou Syrphie sont d'anciennes dénominations des cartes géographiques de l'Europe antérieures au , pouvant désigner :
 la partie nord de la Dobrogée, une région historique alors ottomane (aujourd'hui partagée entre la Bulgarie et la Roumanie), dans l'eyalet d'Özi — ou Dorostol — couvrant les côtes occidentales de la mer Noire : dans ce cas l'étymologie qui a été proposée proviendrait soit du grec Σύρϕοι : Syrphoi - « mouches » en référence aux nombreux diptères, notamment taons et éristales pullulant l'été dans les limans de cette région d'élevage extensif, soit plus probablement du turc Sarf - « coude, courbe » (du Danube à cet endroit) ;
 la région macédonienne occidentale de Syrphie, alors ottomane (aujourd'hui en Grèce), dans le sandjak de Serfiye : l'étymologie vient de sa capitale Serfiyé, aujourd'hui Σέρβια : Sérvia ;
 la Serbie, par confusion phonétique.

Notes 

Homonymie
Balkans